Сергей Боженко:
 Боженко, Сергей Алексеевич (род. 1954) — российский архитектор, писатель и художник.
 Боженко, Сергей Дмитриевич (1924—1999) — Герой Социалистического Труда.